Der Kremlin Cup 2007 (, Transkription: Kubok Kremlja 2007) war die 12. Ausgabe des Tennis-Hallenhartplatzturniers für Frauen im Olimpijski in Moskau, Russland. Es war als Turnier der Tier I Teil der WTA Tour 2007. Es fand gleichzeitig mit dem BGL Luxembourg Open 2007 in Luxemburg vom 8. bis zum 14. Oktober 2007 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski